— вид однодольных растений рода  семейства . Растение впервые описано в 1911 году немецким ботаником Фридрихом Рихардом Рудольфом Шлехтером.

В 2010 году австралийский ботаник Пол Эйбел Ормерод разделил вид Goodyera stenopetala на следующие подвиды:

Распространение 
Распространён в биогеографическом регионе Папуасия, на острове Новая Гвинея.

Подвид  произрастает на Соломоновых Островах.

Описание 
Корневищный геофит.

Примечания

Литература 
 Repertorium Specierum Novarum Regni Vegetabilis, Beihefte 1: 51. 1911.

Флора Океании
Орхидные